Vitkauskas ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet von Vitkus.

Weibliche Formen 
Vitkauskaitė (ledig)
Vitkauskienė (verheiratet)

Namensträger 

 Aloyzas Vitkauskas (* 1954), Politiker
 Armantas Vitkauskas (* 1989),  Fußballtorhüter

Familienname
Litauischer Personenname